Ringsted Kommune er en kommune i Region Sjælland. Den blev dannet i Vestsjællands Amt ved kommunalreformen i 1970.

Ved strukturreformen i 2007 beholdt kommunen uændret omfang, for trods flere års forhandlinger med nabokommuner lykkedes det ikke at indgå i en sammenlægning.

Tidligere kommuner 
Ringsted havde været købstad, men det begreb mistede sin betydning ved kommunalreformen. Inden reformen indlemmede købstaden sit landsogn, som var en sognekommune:

Ved selve kommunalreformen blev 11 sognekommuner lagt sammen med Ringsted købstad til Ringsted Kommune:

Tallene for Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge er fra september 1965. I 1970 var disse 3 sogne indeholdt i Fjenneslev Kommune, som man forsøgte at oprette mellem Sorø og Ringsted, men det måtte opgives.

Sogne 
Ringsted Kommune bestod af følgende sogne, alle fra Ringsted Herred undtagen Gyrstinge, der havde hørt til Alsted Herred:
 Allindemagle Sogn
 Benløse Sogn
 Bringstrup Sogn
 Farendløse Sogn
 Gyrstinge Sogn
 Haraldsted Sogn
 Høm Sogn
 Jystrup Sogn
 Kværkeby Sogn
 Nordrupøster Sogn
 Ringsted Sogn
 Sigersted Sogn
 Sneslev Sogn
 Valsølille Sogn
 Vetterslev Sogn
 Vigersted Sogn
 Ørslev Sogn

Byer

Valgresultater

Borgmestre

Rådhus 
Ringsted Kommunes rådhus på Sct. Bendtsgade 1 er tegnet af arkitekt Steen Eiler Rasmussen, som også tegnede møbler til rådhuset. Det blev taget i brug i 1937 og er fredet.

Noter 

 
Kommuner i Region Sjælland